Meishan () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Meishan w 2016 roku liczyła 19 800 mieszkańców – 9265 kobiet i 10 535 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 6776, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,92 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi